Mettal ist der Familienname von:

Hannah von Mettal (1884–1966), erste deutschsprachige Übersetzerin von James Joyces Drama „Exiles“ (dt. „Verbannte“)
Otto Mettal (1848–1921), böhmischer Großgrundbesitzer und Politiker

Siehe auch:
Metal (Begriffsklärung)
Metall (Begriffsklärung)